Steckel ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Steckel (1930–2012), US-amerikanische Künstlerin und Feministin
 Dave Steckel (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Elfriede Steckel (1902–1989), unter dem Pseudonym Jo Mihaly bekannte deutsche Tänzerin und Schriftstellerin
 Ernst Steckel (1857–?), deutscher Lehrer und Sachbuchautor
 Frank-Patrick Steckel (* 1943), deutscher Regisseur und Intendant
 Hanno Steckel (* 1972), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Horst Steckel (1932–2009), deutscher Altphilologe und Gymnasialdirektor
 Jette Steckel (* 1982), deutsche Theaterregisseurin
 Johann Gottlob Wilhelm Steckel (1781–1846), deutscher Pädagoge
 Julian Steckel (* 1982), deutscher Musiker und Hochschullehrer
 Leonard Steckel (1901–1971), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Les Steckel (* 1946), US-amerikanischer Footballtrainer
 Marco Steckel (* 1972), deutscher Politiker (SPD), von 1998 bis 2002 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt
 Margret Steckel (* 1934), deutsch-luxemburgische Schriftstellerin
 Richard Hall Steckel (* 1944), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ronald Steckel (* 1945), deutscher Autor und Hörspielregisseur
 Sita Steckel (* 1974), deutsche Historikerin